Энтони Дойл (, род. 13 июля 1949, Дублин) — ирландский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Ирландии 1974 г.

В составе сборной Ирландии участник шахматных олимпиад 1976, 1980 и 1982 гг., командного турнира в Остенде (1975 г.).

В 1982 г. представлял Ирландию в зональном турнире.

В середине 1980-х гг. перешел на игру по переписке.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Э. Дойла в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Дойла на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Дублине